Svedjeholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svedjeholm (vid Kivimo, Houtskär), Åboland, 
 Svedjeholm (vid Saverkeit, Houtskär), Åboland, 
 Svedjeholm, del av en Sandholm, Houtskär, Åboland, 
 Svedjeholm, Korpo, Åboland, 
 Svedjeholm (vid Ängsö, Nagu), Åboland, 
 Svedjeholm (vid Pensar, Nagu), Åboland,

Se även
Svedjeholmen (olika betydelser)
Lilla Svedjeholm
Stora Svedjeholm
Svedjeholm och Ryssholm

Robotskapade Finlandförgreningar